|}

 Примечания 

 См. также 
 Памятные монеты России
 Структура каталожного номера монет Банка России

 Источники 
 
 

 Ссылки 

 База данных по памятным и инвестиционным монетам
 Каталоги памятных монет (1997—99)
 Издания Банка России — Памятные монеты России (2006—12)
 Памятные монеты России 2008. Центральный банк РФ

Списки памятных монет России по годам